Дэн Кристенсен (;  1942—2007) — американский художник-абстракционист.

Наиболее известен картинами, относящимися к лирической абстракции и абстрактному экспрессионизму. Его картины находятся в частных коллекциях и многих музеях Соединённых Штатов.

Биография  
Родился 6 октября 1942 года в городе Козад, штат Небраска, в семье фермеров Уильяма и Мэйбл Росс Кристенсен (William and Mabel Rosse Christensen). Семья не раз меняла место жительства.

В 1960 году Дэн он окончил среднюю школу North Platte High School и один год проучился в колледже Chadron State College. Затем перешел в , где получил степень бакалавра изящных искусств в 1964 году. С тех пор он жил в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

По прибытии в Нью-Йорк летом 1965 года, он заявил о себе как об абстрактном художнике. Вместе со своим другом из Айовы — художником Дэвидом Вагнером (David Wagner) он снял чердак на улице Great Jones Street в Нижнем Манхэттене. После нескольких месяцев экспериментов маслом над новыми картинами, он начал использовать акриловую краску. После того, как  в марте 1966 года Дэвид Вагнер вернулся в Айову, другой его друг — художник Ронни Лэндфилд, разделял чердак на Great Jones Street до начала зимы 1967 года.

Дэн Кристенсен стал членом большого круга молодых художников, приехавших на Манхэттен в 1960-х годах, в их числе были: , , , Ларри Зокс, Ларри Пунс, , Ли Лозано, , Брайс Марден, Джон Чемберлен, Дональд Джадд, Фрэнк Стелла, Карл Андре, Дэн Грэм, Роберт Смитсон, Роберт Раушенберг, Энди Уорхол, Кеннет Ноланд, Клемент Гринберг, , Джозеф Кошут, Марк ди Суверо, , Лоуренс Вайнер, , , , Колетт и Марисоль и многие другие, с которыми он часто пересекался в ночном клубе-ресторане .

Осенью 1966 года студию Кристенсена на чердаке посетил арт-дилер , после чего начал продавать работы художника. Беллами предложил Кристенсену выставить свои картины в галерее Noah Goldowsky Gallery весной 1967 года. В феврале этого же года Дороти Герцка (Dorothy Herzka) пригласила Дэна Кристенсена участвовать в групповой выставке в галерее Bianchini Gallery в Манхэттене, в которой присутствовали работы Ронни Лэндфилда, Кеннета Шоуэлла (Kenneth Showell) и Питера Гурфейна (Peter Gourfain).  Все эти четыре художника также были приглашены на ежегодную выставку в Музее американского искусства Уитни в 1967 году. К 1968 году Кристенсен начал выставлять свои картины в художественных галереях США и мира. В конце 1960-х годов он участвовал в нескольких важных выставках, которые показывались по всей территории Соединенных Штатов, в том числе на Lyrical Abstraction Exhibition, которая была организована Музеем современного искусства Олдрича. В течение следующего десятилетия Дэн Кристенсен регулярно выставлял свои картины в художественных галереях США — André Emmerich Gallery, Noah Goldowsky Gallery, Nicholas Wilder Gallery, Meredith Long Gallery, а также в Rolf Ricke Gallery в Германии. 

Картины художника были включены в ежегодные выставки Музея американского искусства Уитни в 1968, 1969 и 1973 годах. Репродукции его работ печатались в СМИ, рассказывающих о новом поколении американских художников. Его работы обсуждались и рецензировались в The New York Times, Newsweek, Artforum, Art in America, Art News и многих других периодических изданиях. В 1968 году он был удостоен гранта National Endowment for the Arts и в 1969 году получил стипендию Гуггенхайма.

В последние годы своей жизни художник с семьёй переехал из Манхэттена в Ист-Хэмптон, штат Нью-Йорк. С ноября 2001 года по февраль 2002 года у него была ретроспективная выставка в  в Янгстауне, штат Огайо. Затем его произведения показывались в галереях в Бока-Ратоне (Флорида), Хьюстоне (Техас), Санта-Фе (Нью-Мексико). В 2007 году он провел ретроспективную выставку в галерее Spanierman Gallery на Манхэттене. 

Умер после болезни полимиозитом 20 января 2007 года в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Был похоронен на городском кладбище Green River Cemetery.

Был женат на скульпторе Элейн Грув (Elaine Grove) из Ист-Хэмптона. У них были сыновья Джеймс Лютер (James Luther), Уильям Даниэль (William Daniel) и Мозес Майкл (Moses Michael).

См. также 
 Модернизм в изобразительном искусстве

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 The Artist Dan Christensen
 Dan Christensen: Paintings & Elaine Grove: Sculpture

Художники США XXI века
Выпускники Института искусств Канзас-Сити